«She’s Like the Wind» () — песня, исполненная киноактёром Патриком Суэйзи в кинофильме «Грязные танцы».

Композиция, исполненная и написанная Патриком Суэйзи (в соавторстве со Stacy Widelitz), стала хитом в 1980-е годы. 

Песня «She’s Like the Wind», специально записанная для кинофильма, вошла в саундтрек-альбом Dirty Dancing.

Список композиций  

 7" сингл
 She’s Like the Wind — 3:49
 Stay (в исполнении Maurice Williams и The Zodiacs) — 1:34

 12" maxi-сингл
 She’s Like the Wind (The Joker mix) — 7:58
 She’s Like the Wind (Jens O. remix) — 7:12
 She’s Like the Wind (Phonkilloves the 80's mix) — 8:45

 CD сингл
 She’s Like the Wind — 3:49
 Stay (в исполнении Maurice Williams и The Zodiacs) — 1:34

Позиция в чартах

Примечания 

Песни по алфавиту
Синглы по алфавиту
Песни 1987 года
Синглы 1987 года
Синглы, возглавлявшие Billboard Adult Contemporary
Синглы, возглавлявшие хит-парад Adult Contemporary журнала RPM